

Letteratura 
 The Keeper – romanzo di Sarah Langan

Cinema 
 The Keeper - Il custode (The Keeper) – film del 1976 diretto da T.Y. Drake
 The Keeper – film del 1995 diretto da Joe Brewster
 The Keeper – film del 2004 diretto da Paul Lynch 
 The Keeper – film del 2009 diretto da Keoni Waxman
 The Keeper – film del 2019 diretto da Marcus H. Rosenmüller